Пьер Дандриё (; крещён в Анжере 21 марта 1664 — 20 октября 1733, Париж) — французский композитор, органист, клавесинист.

Очерк жизни и творчества 
С большой вероятностью, ученик Н. Лебега. Около 40 лет служил органистом в парижской церкви Сен-Бартельми (не сохранилась). Получил известность как автор сборника «Ноэли, O filii, песни о св. Иакове, Stabat mater и карильоны», содержащего вариации, рондо и другого рода обработки популярной светской и духовной музыки для органа или клавесина. В качестве тематического материала наряду с ноэлями (Or nous dites Marie, Laissez paître vos bêtes, Joseph est bien marié etc.) использовал григорианскую секвенцию Stabat mater, духовные песни (в том числе пасхальную O filii et filiae, песни пилигримов), народные песни (в том числе Une jeune pucelle, французская версия популярной «Монахини») и др. Сборник был опубликован в Париже около 1714 года. Около 1725 года Дандриё опубликовал 2-ю расширенную редакцию сборника, в 1759 году его племянник Жан-Франсуа (также композитор и органист) опубликовал собственную (третью) редакцию этого сборника.

Сочинения 
 Noels, O Filii, Chansons de Saint Jacques, Stabat Mater et Carillons. Le tout revû augmenté et extrêmement varié, et mis pour l’orgue et pour le claveçin. Paris [1725]
 À la Venue de Noel
 Une jeune pucelle
 Chantons je vous prie Noel hautement
 Or nous dites Marie
 Joseph est bien marié (rondeau)
 Voici le jour selemnel
 Je me suis levé
 Marchons Marchons Gaïement (rondeau)
 Adam ou est tu
 Chrétien qui suivez l’Église
 Nous sommes en voïe
 Puer nobis nascitur
 Grace soit rendüe a Dieu de la Sus
 Savez-vous mon cher Voisin
 Mais ou san est allé Nau
 Quand je m’éveillai et eus assez dormi
 Chantons je vous prie
 Vous qui desirez sans fin
 Noel cette journée
 Quand le Sauveur Jesus-Christ fut né de Marie
 Sortons de nos Chaumines
 Joseph tu fus bien joyeux
 Chantons de voix hautaine
 Noel pour l’Amour de Marie
 Laissez paitre vos bestes (rondeau)
 Tous les Bourgeois de Châtres
 Chantons je vous prie Noel hautement
 Quoi ma voisine es tu fâchée
 Allons voir ce divin gage
 Michau qui causoit ce grand bruit
 Une bergère jolie
 Le Roy des Cieux vient de Naître
 Ou s’en vont ces gais bergers
 A minuit fut fait un Reveil (тема № 1)
 A minuit fut fait un Reveil (тема № 2)
 Jacob que tu es habile
 Si c’est pour ôter la vie
 Stabat mater
 O Filii et Filiae (rondeau)
 Chanson de Saint Jacques
 2e chanson [de Saint Jacques]
 Carillon ou Cloches

Примечания

Литература  
 François-Sappey B. Jean François Dandrieu. Paris, 1982.
 Gustafson B., Fuller D.  A Catalogue of French Harpsichord Music, 1699–1780. Oxford, 1990

Органисты Франции
Клавесинисты Франции
Композиторы эпохи барокко